Еле́на Шу́бина:
 Васькина, Елена Александровна (в девичестве и на момент спортивной карьеры — Шубина) (род. 1974) — российская пловчиха, бронзовый призёр Олимпийских игр (1992).
 Шубина, Елена Алексеевна — российская спортсменка, чемпион Европы и мира по армреслингу.
 Шубина, Елена Даниловна (род. 1952) — российский книжный издатель.